ISO 2338 er en ISO standard for en Stift.

En stift ISO 2338 er en af de mest brugte stifter inden for befæstelse området.

Kilde 
 http://bolte.dk/cylindrisk-stif-haerdet-iso-2338/ 

2338